Fischbach (luks. Fëschbech) – wieś w północnym Luksemburgu, w gminie Heinerscheid. Wieś zamieszkiwana jest przez 114 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch